Виталий Волков:
 Волков, Виталий Васильевич (1939—2005) — советский российско-белорусский трубач и музыкальный педагог, заслуженный артист БССР.
 Волков, Виталий Владимирович (род. 1981) — футболист.
 Волков, Виталий Фёдорович (1924—2021) — советский генерал-лейтенант.